Jaume Biscarri i Bossom de Saga (1837-1877), músic i compositor
 Jaume Biscarri i de Fortuny (1876-1951), músic i compositor, fill de l'anterior